Flouzemaker et Patakès est la vingt-cinquième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle a été publiée dans le  du journal Spirou, avant d'être incluse dans l'album Sibylline et le Chapeau magique.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1981